Il singolare dell'E-Boks Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Caroline Wozniacki che non è riuscita a vincere il "torneo di casa" per la terza volta consecutiva ma si è arresa a Angelique Kerber in finale per 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Caroline Wozniacki (finale)
 Angelique Kerber (campionessa)
 Jelena Janković (semifinale)
 Monica Niculescu (secondo turno)

  Kaia Kanepi (quarti di finale)
  Mona Barthel (quarti di finale)
  Ksenija Pervak (primo turno, ritirata)
<li>  Sofia Arvidsson (primo turno)

Qualificazioni

  Anna Čakvetadze (primo turno)
  Melinda Czink (primo turno)

  Johanna Konta (secondo turno)
  Annika Beck (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

E-Boks Open 2012